Daniel Freitas ist der Name folgender Personen:

* Daniel Corrêa Freitas (1994–2018), brasilianischer Fußballspieler
 Daniel Freitas (Radsportler), portugiesischer Radsportler 
 Daniel Freitas Rodríguez (* 1965), uruguayischer Boxer